Gayeulles peut faire référence à :

 Le parc des Gayeulles à Rennes ;
 La station Les Gayeulles du métro de Rennes.

Homonymie de toponyme